Clotilde Cabral (Asunción, Paraguay; 27 de febrero de 1955) es una actriz, cantante, compositora, productora y directora paraguaya. A lo largo de su extensa carrera de más de seis décadas, sus logros en televisión, el teatro y el cine la han convertido en un ícono de la cultura paraguaya.

Tras una exitosa carrera como actriz de teatro durante los años, debutó en televisión en el telefilm La Visita y la miniserie Río de Fuego de 1991 con Arnaldo André, que la estableció como una intérprete de éxito y obteniendo ese mismo año la nominación en la categoría de “Mejor Actriz” Prix Air France “Premio Moliere”

Consolidó su carrera televisiva con la realización de la serie Sombras en la Noche (Cíclope Producciones) de 1992-1995 como co productora y actriz, Sombras en la Noche de 1996 y Nuestros Fantasmas (CC Producciones) de 1997-2001 como productora, directora y actriz; esta última que le premió con un “Premio Paraná” en 1999 como “Mejor Programa Cultural”.

Bibliografía 

 

Actrices de Paraguay
Artistas de Paraguay
Gestoras culturales de Paraguay
Escritoras en español